72. længdegrad kan henvise til:

 72. vestlige længdekreds
 72. østlige længdekreds